Św. Ryszard z Lukki (Ryszard Pielgrzym, Ryszard ze Szwabii) (zm. ok. 722)
 Św. Ryszard z Vaucelles (zm. 1169 w Cambrai, Francja) – angielski cysters
 Św. Ryszard z Andrii (zm. 1196, Andria, Włochy) – biskup Andrii
 Św. Ryszard de Wyche (1197-1253) – biskup Chichester
 Św. Ryszard Reynolds (1492-1535) – angielski zakonnik, męczennik
 Św. Ryszard Gwyn (1537-1584) – jeden z Czterdziestu męczenników Anglii i Walii
 Św. Ryszard Martin (zm. 1588) – męczennik angielski
 Św. Ryszard Pampuri (1897-1930) – włoski lekarz i bonifrater